Аудаче:
 Миноносцы
 Миноносцы типа «Аудаче», см. Эскадренные миноносцы типа «Уракадзэ» — тип японских эскадренных миноносцев времён Первой мировой войны.
 Эскадренные миноносцы типа «Аудаче» — серия итальянских эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием.
 Футбольные клубы

См. также 
 Виктория, Анатолия и Аудачия